Brian Wallace (ur. 3 lipca 1993) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu Saint Paul Ski Club, medalista młodzieżowych mistrzostw kontynentu.

10 stycznia 2009 zadebiutował w cyklu FIS Cup. Na skoczni w Harrachowie zajął 58. miejsce. Pierwsze punkty zdobył w sierpniu 2011 w Einsiedeln, zajmując 26. miejsce. W styczniu 2012 wystąpił w młodzieżowych mistrzostwach Ameryki Północnej. Zdobył w nich złoty medal w zawodach drużynowych.

W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w lutym 2012 w Iron Mountain. Zajął tam 43. pozycję. 8 września 2012 w Wiśle zajął siódme miejsce w zawodach FIS Cup. 16 lutego 2013 w Brattleboro był ósmy. Czterokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął w 2013, kiedy to zajął 25. miejsce.

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w sierpniu 2017, zajmując 67. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993